Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) van 2015 vond plaats van 16 tot en met 22 februari 2015 in de Amerikaanse plaats Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.

Het enkelspel werd gewonnen door Ivo Karlović. Hij versloeg in de finale Donald Young met 6-3 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Raven Klaasen en Leander Paes met 6-3, 3-6 en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Delray Beach
Delray Beach